Handwritten (Shawn Mendes), een album van Shawn Mendes
 Handwritten (The Gaslight Anthem), een album van The Gaslight Anthem